Whatever (álbum) — da banda Hot Chelle Rae
Whatever (canção de Godsmack)
Whatever (canção de Oasis)

Desambiguações de música